

Statistiche

Cronologia presenze e reti in Nazionale

Palmarès

Club

Competizioni nazionali

Qaýsar: 2016

Qaýsar: 2019

Note

Collegamenti esterni
 

Calciatori della Nazionale kazaka